OSG steht für:

 OSG Baden-Baden, Schachverein
 Oberes Sprunggelenk, Verbindungsgelenk zwischen Unterschenkel und Fuß
 Oberstabsgefreiter,  Mannschaftsdienstgrad in der Bundeswehr
 Oberwarter gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft
 Office of the Secretary-General (Büro des Generalsekretärs), siehe UN-Sekretariat
 OpenSceneGraph, ein Computergrafiksystem
 Overseas Shipholding Group, Öltanker-Reederei
 Organic Sales Growth (organische Umsatzwachstum eines Unternehmens), siehe Organisches Wachstum

Siehe auch:
 ÖSG

OSG